Rembrandtmolen (Hazerswoude)
 Rembrandtmolen (Kilder)